Miejscowości w USA:
 Del Rio – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Del Rio – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Val Verde

Osoby
 Lázaro Cárdenas del Río